Gerach (Opper-Franken), in Beieren
Gerach (Birkenfeld), bij Idar-Oberstein